Grathwohl ist der Familienname von:

 Peter Grathwohl (* 1958), deutscher Geologe
 Sven Grathwohl (* 1988), deutscher Handballtorwart
 Wilhelm Grathwohl (1815–1867), deutscher Politiker

Siehe auch:
 Gradwohl